BMW serii 6 (1975) – sportowe coupe klasy wyższej produkowane w latach 1976–1989.
 BMW serii 6 (2003) – sportowo-luksusowe coupe klasy wyższej produkowane w latach 2003–2018.